Egelsdorf ist der Name folgender Orte: 

 Egelsdorf (Königsee), Ortsteil von Königsee, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Egelsdorf (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark